Olof Rogberg kan syfta på:

* Olof Emanuel Rogberg (1868–1931), svensk präst
 Olof Erland Rogberg (1787–1863), svensk präst
 Olof Henric Rogberg (1827–1903), svensk präst